Black Moon steht für:
 Black Moon, kalendarisch zusätzlicher Neumond im Monat
 Black Moon (Album), Album der Band Emerson, Lake and Palmer
 Black Moon (Band), US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe

Spielfilme:
 Black Moon (1975), französisch-deutsches Filmdrama
 Black Moon (1986), US-amerikanischer Actionfilm

Personen:
 Black Moon (Häuptling) (um 1821; † 1893), Lakota-Häuptling

Siehe auch:
 Schwarzer Mond